Балка Кисличанская — река в Петровском районе Ставропольского края. Является правым притоком реки Калаус. Длина — 10 км, площадь водосборного бассейна — 25,1 км².

Географические сведения 

Исток реки находится на северном склоне горы Куцай. Балка Кисличанская является правым притоком реки Калаус, протекает в черте города Светлограда. Уклон — 0,016 м/км. Питание реки смешанное, родниковое, дождевое, снеговое. Притоки — родники горы Бараничья.

Мосты 
Через реку перекинуто множество мостов, список от истока к устью:
 Правды (каменный)
 Тургенева
 Октябрьская

Интересные факты 
 С 1916 по 1965 по названию балки был назван остановочный пункт сначала Армавир-Туапсинской железной дороги, а потом и СКЖД. Впоследствии был переименован в Крутые пески.

Хозяйственное использование 
На реке построена дамба, образующая Кисличанский Пруд.

Примечания 

Притоки Калауса
Реки Ставропольского края